El nombre Rust puede referirse a:

 Rust, lenguaje de programación desarrollado por Mozilla.
 Rust, municipio situado en el estado federado de Baden-Wurtemberg, en Alemania.
 Rust, ciudad estatutaria o Statutarstadt del estado de Burgenland (Austria).
 Rust, videojuego desarrollado por Facepunch Studios en el 2013.
 Mathias Rust, piloto alemán, conocido por su vuelo a Moscú.
 Rust, próxima película wéstern.